Le Víkingur Reykjavik est un club de football islandais basé à Reykjavik. Le club a été fondé en 1908 et a remporté 5 titres de champion d'Islande. Le Knattspyrnufélagið Berserkir ou Berserkir constitue la réserve de cette équipe.

Historique 

 1908 : fondation du club
 1972 :  à une Coupe d'Europe (C2, saison 1972/1973)
 2004 : fondation de la réserve

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat d'Islande (6)
 Champion : 1920, 1924, 1981, 1982, 1991, 2021
 Vice-champion : 1917, 1921, 1922, 1925, 1938, 1940, 1948

 Championnat d'Islande D2 (5)
 Champion : 1969, 1971, 1973, 1987, 2010

 Coupe d'Islande (4)
 Vainqueur : 1971, 2019, 2021 et 2022
 Finaliste : 1967

 Coupe de la Ligue islandaise :
 Finaliste : 2016 et 2022

 Supercoupe d'Islande (3) :
 Vainqueur : 1982, 1983 et 2022
 Finaliste : 1992 et 2020

Bilan européen 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Anciens joueurs 
 
  Sölvi Ottesen
  Arnór Guðjohnsen
  Kári Árnason
  Kristall Máni Ingason

Entraineurs

Ancien logo

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Vikingur Reykjavik (handball)

Liens externes 
  Site officiel du club
  

Club de football à Reykjavik
Club de football fondé en 1908